Георг Шульц:
 Шульц, Георг-Вильгельм (1906—1986) — немецкий офицер-подводник, капитан 3-го ранга.
 Шульц, Георг Петер (1680—1748) — немецкий историк и педагог.